Алексе́й Тито́в:
 
 Титов, Алексей Викторович (род. 1977) — российский хоккеист.
 Титов, Алексей Иванович (1913—1983) — советский поэт и переводчик, редактор.
 Титов, Алексей Николаевич (1769—1827) — генерал-майор, член военной коллегии, музыкант и композитор.
 Титов, Алексей Тимофеевич (1912—1943) — полковой инженер, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Титов, Алексей Фёдорович (1923—1945) — командир пулемётного взвода, старший лейтенант, Герой Советского Союза.